Red Robin steht für:
 Red Robin (Restaurant), amerikanische Fast-Food-Kette
 eine Comicfigur von DC, siehe Robin (Batman) #Red_Robin – (Tim_Drake)